MBM arquitectes (dels noms dels seus fundadors: Martorell, Bohigas i Mackay), estudi d'arquitectura amb seu a Barcelona
 Monteverdi Basel Motors, equip històric de Fórmula 1 de Suïssa